Gondwe tragen als Familiennamen:
 Goodall Gondwe (* 1936), malawischer Ökonom und Politiker
 Lovenes Gondwe, malawische Politikerin